Hortelana romana puede referirse a:
El nombre común de la planta Marrubium vulgare.
El nombre común de la planta Mentha longifolia.
El nombre común de la planta '''''Mentha suaveolens.